Litauen kan syfta på:

 Litauen – en republik i östra Europa 1918–1940, 1991–
Storfurstendömet Litauen – en stormakt i Östeuropa 1100-talet–1795 (delat mellan Kejsardömet Österrike, Kejsardömet Ryssland och Preussen)
Litauisk-vitryska SSR – en kortlivad sovjetrepublik som bildades efter första världskriget 1919–1919
Litauiska SSR – en delrepublik i Sovjetunionen 1940–1991